Мейстрилиига 2007 () — 17-й сезон чемпионата Эстонии по футболу со времени восстановления независимости Эстонии в 1991 году. Он начался 10 марта 2007 года и закончился 13 ноября 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Эстонии на rsssf.com

2007
Эстония
Спорт в Эстонии в 2007 году